Kaja může znamenat:
 Kaja (jméno) – příjmení či ženské jméno
 Kaja (zřícenina hradu) – dolnorakouská zřícenina hradu ()
 Kaja (kmenový svaz) – svaz korejských kmenů v jižní části Korejského poloostrova